Conversations steht für:

 Conversations (Instant Messenger)
 Conversations (Film), ein Film von 2005